Абу Саид-хан (1472—1533) — потомок тимурида Мирзо Улугбека, четвёртый представитель узбекской династии Шейбанидов, который в 1530—1533 годах правил в Бухарском ханстве.

Происхождение 

Абу Саид-хан был старшим из трёх сыновей Кучкунджи-хана. Он являлся двоюродным братом основателю узбекской династии Шейбанидов — Мухаммаду Шейбани, правнуком тимуриду Мирзо Улугбеку и внуком основателю Узбекского ханства — Абулхайр-хану.

По историческим данным, генеалогия Абу Саид-хана выглядела следующим образом (см. врезку).

Военная деятельность

Гиждуванская битва 

В 1512 году Абу Саид совместно Мухаммед Тимур-султаном был отправлен Кучкунджи-ханом на помощь Убайдулла-хану. Они участвовали в решающем сражении в Гиждуване, в войне Шейбанидов Мавераннахра с одной стороны и контингента из Сефевидского Ирана под командованием Наджма Сани с другой, в ходе которой Шейбаниды во главе с Убайдулла-ханом одержали решительную победу над армией Наджма Сани и спасли страну от зависимости от сефевидского Ирана. Суннизм был сохранён в ханстве как господствующее направление ислама.

Участие в битве против казахов 
В 1516—1517 годы Абу Саид участвовал в походе Убайдулла-хана на Дешт-и-Кипчак против казахских ханов и султанов

Участие в походах против Сефевидов 
В 1524 и 1528 годы Абу Саид участвовал в походе Убайдулла-хана на Хорасан. Такие походы продолжались и после его избрания Верховным ханом. Шейбаниды также продолжали борьбу с Сефевидами за Хорасан и Герат..

Верховный хан Шейбанидов — хан Бухарского ханства 
Абу Саид стал наследником своего отца лишь незадолго до смерти последнего, после смерти двух старших представителей династии Шейбанидов: Суюнчходжа-хана (1454—1525) и Джанибек-султана (XV век—1529) и был провозглашён верховным ханом на правах старшинства.

Хотя Абу Саид-хан считался ханом с резиденцией в Самарканде, реальная власть в стране была в руках племянника Шейбани-хана Убайдулла-хана. Тем не менее, монеты выпускались от имени Абу Саид-хана. В 1532 году после захвата ряда городов Хорасана, монеты были выпущены в Мешхеде, Себзеваре и Торбате.

Политика в области культуры 
Близ медресе Улугбека, с южной стороны площади Регистан Абу Саид-ханом было возведено медресе, дополнившее ансамбль эпохи Улугбека и от которого теперь сохранилась только усыпальница Шейбанидов, известная под названием «Чиль Духтарон».

Согласно историческим данным, Абу Саид-хан совершенно не владел персидским языком.

Духовные наставники 
Духовными наставниками Абу Саид-хана были суфийские шейхи тариката Накшбандия Махдуми Азам и тариката Ясавия Шейх Худайдод Вали.

Семья 
У Абу Саид-хана был сын: Саид-хан По другим источникам у него было пять сыновей : первый — Уган-султан, второй — Султан Са’ид, третий — Джаванмард-хан, четвёртый — Султан Мухаммад-султан, пятый — Худай-Берди-султан. От Уган-султана потомства не осталось. Его внуком был сын Джаванмард Али-султана Абулхайр-султан.

Смерть 
Абу Саид-хан скончался в Самарканде в 1533 году и был похоронен в династической усыпальнице (дахме) недалеко от площади Регистан. К сожалению, в начале XX века она была уже в руинах и в 1930-е годы она была окончательно разрушена советскими властями.
После смерти Абу Саид-хана на престол взошёл Убайдулла-хан.

Надгробие Абу Саид-хана 
В самом начале XX в. неизвестным лицом из усыпальницы шейбанидов (Чильдухтаран) была вывезена часть намогильного камня султана Абу-Саида, с прекрасными резными украшениями и надписями на нём. Позже камень оказался в музее Лувр в Париже.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 

Бухарские ханы
Шейбаниды
Шибаниды
Чингизиды
Правители Азии XVI века
Похороненные в Самарканде